

Sigle 
 Portable Application Description – file in formato XML contenente descrizioni di applicazioni scaricabili via web
 Pressione arteriosa diastolica
 Panic Attack Disorder
 People's Alliance for Democracy (Alleanza Popolare per la Democrazia), partito politico thailandese
 Pop Art Display, area espositiva dedicata alla Pop Art realizzata in Second Life

Codici 
 PAD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Paderborn-Lippstadt, Germania
 pad – codice ISO 639-3 della lingua paumarí